Zaświadczenie – dokument potwierdzający określony fakt lub stan.

 zaświadczenie urzędowe
 zaświadczenie wydane na podstawie przepisów szczególnych
 zaświadczenie o samodzielności lokalu
 Zaświadczenia dotyczące gospodarstwa rolnego: 
 wielkości gospodarstwa rolnego, 
 wielkości dochodu z gospodarstwa rolnego, 
 niezalegania w podatku rolnym
 zaświadczeniem na przewozy drogowe na potrzeby własne
 zaświadczenia na międzynarodowy transport drogowy osób
 zaświadczenie o niekaralności
 zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego
 zaświadczenie wydane na wniosek osoby, która ma interes prawny w potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego
 zaświadczenie wydane przez osobę fizyczną lub prawną
 zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami
 zaświadczenia o otrzymywanych dochodach
 zaświadczenie o studiach wyższych
 inne zaświadczenia
 zaświadczenie lekarskie
 zaświadczenie o wolontariacie

Administracja